Я́коб Гео́рг А́гард (, 8 декабря 1813, Лунд — 17 января 1901), шведский ботаник, альголог.

1854 — профессор ботаники в Лундском университете, с 1879 заслуженный профессор.

Сын К. А. Агарда, автор многих сочинений по ботанике, известен в особенности трудами по изучению водорослей.

Агард продолжал пополнять богатую коллекцию водорослей, перешедшую к нему в наследство от отца.

Основные труды 
  1835
  Лунд, 1839
  1842.
  1844.
  1848—1863
  1858. (2 vol.)
  1860.
  1872.
  1885.
  1889.

Примечания

Литература 
 Krok Th., Bibliotheca botanica suecana, Uppsala, 1925, s, 8—19.

Ботаники Швеции
Ботаники по алфавиту
Награждённые медалью Линнея
Члены Шведской королевской академии наук
Ректоры Лундского университета
Члены-корреспонденты Французской академии наук